Черногорская православная церковь может означать:

 Православная церковь в Черногории — часть Сербской православной церкви (Черногорско-Приморская митрополия).
 Черногорская православная церковь (1993) — неканоническая православная юрисдикция в Черногории.
 Черногорская православная церковь (2018) — новая неканоническая православная юрисдикция в Черногории.

См. также